

Geografia 
 Baron – comune francese nel dipartimento del Gard
 Baron – comune francese nel dipartimento della Gironda
 Baron – comune francese nel dipartimento del Oise
 Baron – comune francese nel dipartimento di Saona e Loira
 Baron-sur-Odon – comune francese nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
 Monte Baron – montagna delle Alpi Graie, Italia

Persone 
 Alizée Baron – sciatrice freestyle francese
 Bengt Baron – ex nuotatore svedese
 Billy Baron – cestista statunitense
 Duane Baron – produttore discografico statunitense
 Emile Baron – ex calciatore sudafricano
 Emma Baron – attrice italiana
 Esther Baron – nuotatrice francese
 Fabien Baron – direttore artistico e designer francese
 Fanja Baron – anarchica russa
 Germano Baron – partigiano italiano
 Jimena Barón – attrice e cantante argentina
 Joey Baron – batterista statunitense
 Lynda Baron – attrice britannica
 Marco Baron – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Michel Baron – attore e drammaturgo francese
 Matthias Baron – calciatore tedesco
 Mietje Baron – nuotatrice olandese
 Nicolò Baron – giocatore di calcio a 5 italiano 
 Paul Baron – allenatore di calcio e calciatore francese
 Romain Baron – scrittore francese

Altro 
 Baron Letloy – personaggio dell'anime Bakugan Battle Brawlers: New Vestronia e di videogiochi
 Hotel Baron – albergo di Aleppo, Siria
 Le Baron – casa automobilistica statunitense

Pagine correlate 
 The Baron

Altri progetti